Die Liste der längsten Fernsehserien enthält Fernsehserien, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:
 Serie mit mehr als 1000 Folgen
 Serie mit mehr als 20 Staffeln
 Serie, deren Produktion über 20 Jahre andauerte bzw. andauert.

Bei noch laufenden Produktionen ist kein Produktionsende angegeben, die Anzahl der Staffeln und Folgen kann damit zukünftigen Änderungen unterworfen sein.

Siehe auch 
 Liste der am längsten laufenden Fernsehshows

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehsendungen)